Perazzi – cognome italiano

Persone
 Antonio Perazzi (1969) – scrittore, botanico, accademico e paesaggista italiano
 Costantino Perazzi (1832-1896) – ingegnere e politico italiano

Altro
 Punta Perazzi – montagna della Catena Breithorn-Lyskamm nelle Alpi del Monte Rosa (Valle d'Aosta)